Атлетска такмичења на 28. Летњим олимпијским играма у Пекингу 2008 године одржавала су се на Националном стадиону смештеном у Олимпијском парку у Пекингу Кина. Такмичења у маратону и брзом ходању одржана су по улицама Пекинга, са циљем на стадиону.

Атлетика је била на програму игара последњих десет дана од 15. до 24. августа са укупно 47 дисциплина, 24 у мушкој и 23 у женској конкуренцији (жене немају брзо ходање на 50 км. На овим Играма први пут се одржало такмичење у трчању на 3.000 м са препрекама у женској конкуренцији.

На играма је оборено 17 олимпијских рекорда (10 мушких и 7 женских) од којих 5 су и светски рекорди.

Атлетика је била један од ретких спортова на Олимпијским играма, где кинески такмичари нису успели да доминирају, узевши само две бронзане медаље.

Земље учеснице 
На атлетским такмичењима учествовао је 2.057 спортиста (1.082 мушкарца и 974 жене) из 200 земаља.

  (2)
  (2)
  (12)
  (1)
  Америчка Девичанска Острва (2)
  (2)
  (1)
  (4)
  (11)
  (40)
  (3)
  (2)
  (2)
  (3)
  (18)
  (11)
  (17)
  (3)
  (47)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (7)
  (41)
  (2)
  (15)
  (2)
  (2)
  (2)
  (4)
  (2)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (6)
  (2)
  (2)
  (8)
  (2)
  (32)
  (2)
  (3)
  (2)
  (2)
  (6)
  (4)
  (11)
  (2)
  (2)
  (10)
  (14)
  (27)
  (2)
  (1)
  (7)
  (4)
  (14)
  (2)
  (2)
  (6)
  (16)
  (3)
  (1)
  (45)
  (45)
  (37)

   (2)
  (2)
  (2)
  (17)
  (23)
  (19)
  (2)
  (2)
  (7)
  (29)
  (14)
  (37)
  (66)
  (3)
  (6)
  (5)
  (1)
  (14)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)
  (43)
  (2)
  (2)
  (16)
  (4)
  (2)
  (3)
  (2)
  (18)
  (1)
  (2)
  (18)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (24)
  (2)
  (2)
  (21)
  (19)
  (2)
  (2)
  (2)
  (10)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (77)
  (2)
  (2)
  (25)
  (2)
  (8)
  (14)
  (4)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)

   (2)
  (5)
  (60)
  (10)
  (27)
  (3)
  (17)
  (104)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (5)
  (7)
  (2)
  (11)
  (2)
  (6)
  (124)
  (2)
  (11)
  (12)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (14)
  (4)
  (2)
  (2)
  (4)
  (2)
  (2)
  (2)
  (26)
  (2)
  (5)
  (2)
  (33)
  (12)
  (13)
  (2)
  (77)
  (78)
  (2)
  (2)
  (18)
  (2)
  (53)
  (4)
  (22
  (6)
  (2)
  (9)
  (2)
  (2)
  (2)
  (31)
  (8)
  (3)
  (14)
  (9)
  (50)
  (2)

Календар такмичења

Резултати

Мушке дисциплине 

 Атлетичари који нису учествовали у финалној трци, а освојили су медаље.

Женске дисциплине 

 Атлетичарке који нису учествовале у финалној трци, а освојили су медаље као чланови штафета.
 Украјинска алтетичарка Људмила Блонска, која је освојила сребрну медаљу у седмобоју, била је позитивна на анаболички стероид. MOK је одмах одузео медаљу и доделио је трећепласираној Американки Хајлијас Фаунтејн, док је бронза припала Рускињи Татјани Черновој која је такмичење завршила на 4. месту.

Биланс медаља

Постигнути рекорди 

На Олимпијским играма 2008. постигнуто је 17 нових олимпијских рекорда и 5 нових светски рекорд у следећим дисциплинама:

Нови олимпијски и светски рекорди — мушкарци

Нови олимпијски и светски рекорди — жене

Учешће држава у женским дисциплинама

Извори

Спољашње везе 

 Резултати атлетских такмичења на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2008.